МКЭ — аббревиатура, может означать:

 Конденсаторный электретный микрофон
 Масляный концентрат эмульсии
 Метеоритная комплексная экспедиция
 Международный корпус экспертов
 Метод конечных элементов
 Мультикапиллярный электрофорез

Примечания